

Sigle 
 RTS – Ragionerie Territoriali dello Stato
 RTS – Real Time Strategy, è un Videogioco strategico in tempo reale;
 RTS – Revised Trauma Score, è un metodo di valutazione del trauma che comprende la frequenza respiratoria, la pressione sistolica e il GCS score;
 RTS – Reclaim the Streets, movimento di attivisti che si oppongono al dominio delle automobili sugli spazi cittadini;

Codici 
 RTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rottnest Island (Australia)

Informatica 
 RTS – Request To Send, uno dei segnali utilizzati nei bus di comunicazione seriale RS-232 EIA RS-232;
 RTS – Return from SubRoutine, comando del linguaggio assembly per computer. Permette di ritornare alla locazione di memoria che segue il comando JSR (Jump to SubRoutine) che aveva richiamato la porzione di codice in cui è stato incontrato il comando RTS;

Televisione e Radio 
 RTS – Radio Tele Salento, emittente televisiva leccese;
 RTS – Radio Télévision Suisse, televisione pubblica svizzera di lingua francese;
 RTS – Radio-televizija Srbije, televisione pubblica serba;
 RTS – Rozhlas a televízia Slovenska, radio e televisione pubblica slovacca;

Altro 
 Indice RTS – Indice azionario della Borsa di Mosca.